Aretinus ist der Name folgender Personen:

 Guido von Arezzo  (auch: Guido d'Arezzo der Ältere, (Guido) Aretinus  und Guido Monaco; * um 992; † unsicher: 1050), Benediktinermönch, Musiktheoretiker und Lehrer
 Paulus Aretinus, Kirchenmusiker des 16. Jahrhunderts
 Giovanni Tortelli (um 1400–1466), italienischer Humanist

Siehe auch:
 Aretino